Чемпионат Кыргызстана по хоккею — национальное соревнование среди мужчин по хоккею с шайбой в Киргизии. В нём участвуют несколько (до 6) любительских клубов. Турнир обычно проходит в течение нескольких дней в Бишкеке. В связи с любительским статусом нередки крупные результаты: так в 2011 году «Горняк» в финале обыграл прошлогоднего чемпиона «Хан-Тенгри» со счётом 15-2.

Чемпионы 
 2008 «Нарын» (Нарын)
 2009 «Дордой Ала-Тоо» (Нарын)
 2010 «Хан-Тенгри» (Бишкек)
 2011 «Горняк» (п.Ак-Тюз Кеминского района Чуйской области)
 2012 «Арстан» (Бишкек)

Участники чемпионата 2012/13 года 
 «Арстан» (Бишкек)
 «Дордой Ала-Тоо» (Нарын)
 «Хан-Тенгри» (Бишкек)
 «Жумгал-Шортон» (с.Чаек Жумгальского района Нарынской области)
 «Ормон Хан» (Чолпон-Ата)

Примечания

Ссылки 
 Федерация хоккея Кыргызстана
 Чемпионаты Кыргызстана на hockeyarchives.ru
 Чемпионаты Кыргызстана (c 2011) на hokej.sfrp.cz
 Чемпионаты Кыргызстана (c 2011) на eurohockey.com

Киргизия